Драко́н:

 Дракон — мифологическое или фантастическое существо.

 Дракон (созвездие) — созвездие Северного полушария.
 ДРАКОН — язык программирования.
 Дракон (греческий законодатель), или Драконт — афинский архонт; составил свод законов, отличавшихся крайней жестокостью.
 Драконы, или Летучие драконы, или Летающие драконы () — род ящериц семейства агамовых (Agamidae).

Геральдика 
 Дракон в геральдике — фантастическая негеральдическая фигура.
 Дракон — кавалерийский штандарт в армии Древнего Рима.

Техника 
 Дракон (гребное судно) — тип гребных судов. См. также Драккар.
 Дракон (подводная лодка) — подводная лодка Российского императорского флота.
 Дракон (класс гоночных яхт) — класс гоночных яхт, олимпийский в 1948—1972 годах.
 Dragon SpaceX — частный транспортный пилотируемый космический корабль компании SpaceX.

Топоним 
 Дракон (мост) — арочный мост в Дананге (Вьетнам).
 Дракон (месторождение) — шельфовое месторождение во Вьетнаме.

Игры 
 Дракон (сёги) (竜王) — фигура в японских шахматах сёги.
 Дракон (шахматная программа) — российская шахматная программа.
 Дракон Спайро — персонаж одноимённой серии видеоигр.
 Драконы Dungeons and Dragons — вымышленные существа из настольной ролевой игры Dungeons and Dragons.

В искусстве 
Литература
 Дракон (пьеса) — пьеса Евгения Шварца.
 Драконы (Средиземье) — существа в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина.
 Dragonlance — фантастическая вселенная по одноимённому книжному циклу.
 Драконы Перна — существа из серии книг Энн Маккефри.
 Рыцарь-дракон () — серия книг Гордона Диксона.

Кинематограф
 «Дракон» — греческий чёрно-белый фильм-триллер 1956 года Никоса Кундуроса.
 «Дракон» — советский мультфильм 1961 года, производство студии «Союзмультфильм».
 «Драконы» — американский мультипликационный сериал 2012 года по мотивам мультфильма «Как приручить дракона».

См. также 

 Dragon